Ллано () — река в центральной части штата Техас (США), правый приток реки Колорадо. Общая длина реки составляет примерно .

География 

Река Ллано образуется на плато Эдуардс при слиянии рек Норт-Ллано и Саут-Ллано у города Джанкшен (округ Кимбл).

Координаты истока реки Норт-Ллано — , её длина — около . Исток реки Норт-Ллано находится в центральной части округа Саттон, она протекает по округам Саттон и Кимбл.

Координаты истока реки Саут-Ллано — , её длина — около . Исток реки Саут-Ллано находится в округе Эдуардс, она протекает по округам Эдуардс и Кимбл. Перед местом слияния с Норт-Ллано на Саут-Ллано сооружён пруд Джанкшен.

Примерно в одной миле к востоку от города Джанкшен реку Ллано пересекает межштатная автомагистраль  I-10. После этого река течёт на северо-восток, а затем на восток, пересекая шоссе  , соединяющее города Фредериксберг и Мейсон. После этого она протекает через город Ллано (центр одноимённого округа), в котором она пересекает  . Продолжая в восточном направлении, река Ллано некоторое время течёт вдоль  , а затем поворачивает на юго-восток и, наконец, впадает в реку Колорадо у , между  и . На своём пути от Джанкшена до Кингсленда река Ллано протекает по техасским округам Кимбл, Мейсон и Ллано. 

Площадь бассейна реки Ллано составляет  (по другим данным, ). Правый приток — река , которая впадает в Ллано примерно в  южнее города Мейсон.

Рыбная ловля 
Река Ллано является одним из популярных мест для рыбной ловли в Техасе. В ней водятся  (Micropterus treculii), большеротый окунь (Micropterus salmoides),  (Herichthys cyanoguttatus), а также различные виды центрарховых, сомообразных, панцирниковых и карповых.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 

Реки Техаса
Бассейн Колорадо (впадает в Мексиканский залив)